Дунган (Ляонин) — городской уезд городского округа Даньдун провинции Ляонин (КНР)
 Дунган (Шаньдун) — район городского подчинения городского округа Жичжао провинции Шаньдун (КНР)